Света Неделя може да се отнася за:
 света великомъченица Неделя – християнска светица

Православни храмове и манастири 
 „Света Неделя“ - съборен храм в София;
 „Света Неделя“ - храм-костница в Батак;
 „Света Неделя“ - православна църква в с. Дебращица, област Пазарджик;
 „Света Неделя“ - православна църква в Дебрене, област Благоевград;
 „Света Неделя“ - православна църква в Битоля, Северна Македония;
 „Света Неделя“ - православна църква в Пловдив, България;
 „Света Неделя“ - православна църква в с. Старосел, област Пловдив;
 Араповски манастир „Света Неделя“ - край Асеновград;

Географски обекти 
 Света Неделя, на гръцки Агия Кириаки - село в Егейска Македония, дем Костур, Гърция;
 „Света Неделя“ – площад в София с едноименния храм;
 Света Неделя - защитена местност край Златоград.